PFR – Polski Fundusz Rozwoju
 PFR – (z wł. Partito Fascista Repubblicano)